Bockstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bockstjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (9,71 ha)
Bockstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (9,11 ha)
Nörder-Bockstjärnen, sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (12,5 ha)
Sönner-Bockstjärnen, sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (10,3 ha)
Bockstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (14,5 ha)

Se även
Bocktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn